Gesucht wird … steht für:

 Gesucht wird … (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDF (1976 und 1978)
 Gesucht wird … (Dokumentationsreihe), Dokumentationsreihe des WDR (1984 bis 2000)